De Jean Laudy Museumkapel is een kunstmuseum in de Nederlandse stad Venlo in de provincie Limburg.

Locatie 
Het museum was gevestigd in de kapel van de voormalige Drukkerij Wolters-Van Wylick aan de Grote Kerkstraat in het binnenstadkwadrant Rosariumbuurt. Dit pand werd rond 1600 gebouwd als weeshuis en werd pas in de 20e eeuw een drukkerij. Aan de andere zijde van het pand ligt het pand Ald Weishoès, dat in gebruik is geweest als Latijnse school.

Het pand 

Door een schenking van het echtpaar Johan de Verwer en Anna Ingenhuys van de boerderij Swenhof te Lobberich in 1577 en hun aanvullende schenking in 1588 kon het pand aan de Grote Kerkstraat als weeshuis worden gebouwd. Het behoorde tot het parochiaat van de tegenovergelegen Sint-Martinuskerk. In de jaren 1990 kwam het gehele pand leeg te staan en raakte het enigszins in verval.

De kapel beslaat de gehele hoogte aan de achterzijde van het pand, parallel met de straat. Op de begane grond bestaat het uit een rechthoekige kapelruimte met een versmald koor aan de noordzijde. Aan de zuidzijde een oksaal op de eerste verdieping, voorzien van een houten balustrade. De overspanning is in zijn geheel opgetrokken uit hout.

Over de naamgever 

De kerncollectie van het museum bestaat uit zo'n honderd stukken die zijn gemaakt door Jean Laudy. Laudy werd geboren in Venlo op 4 mei 1877. Laudy's vader was beeldhouwer. Hij bracht zijn zoon in aanraking met kunst. Na de reguliere scholen te hebben bezocht, vestigde hij zich op zijn twintigste in Brussel om er een opleiding aan de academie te volgen, wat hij daarna nog eens deed in Antwerpen. Hij was ook betrokken bij de vrije tekenschool en kunstenaarsvereniging La Patte de Dindon in Brussel. In zijn beginperiode werd hij voornamelijk beïnvloed door het impressionisme. Laudy schilderde portretten, landschappen en stillevens. Hij vervaardigde portretten van leden van het Belgische Koningshuis, onder wie koning Albert I van België, koningin Elisabeth en koning Leopold III. Zijn werk werd onder meer in Venlo (1937) en Brussel (overzichtstentoonstelling, 1949) geëxposeerd. Jean Laudy overleed op 6 februari 1956 te Sint-Lambrechts-Woluwe.

Opening en sluiting 
Tijdens de opening van de museumkapel op 20 december 2012 werd een oorkonde in een binnenmuur gemetseld. Deze handeling werd verricht door oud-burgemeester John van Graafeiland namens de bouwvereniging Antares en conservator John Keulartz. Burgemeester Antoin Scholten onthulde daarna de naam van de museumkapel.

In 2019 oordeelde de rechter dat woningbouwcorporatie Antares de kapel mocht renoveren om deze ruimte een nieuwe bestemming te geven. De collectie kunstwerken van Laudy is sedertdien verspreid over diverse lokaties.

Referenties 

Museum in Venlo
Kunst in Venlo
Kunstmuseum in Nederland